Бара́новка ( — село, в Гурьевоказачанском сельском совете Золочевского района Харьковской области Украины.

Код КОАТУУ — 6322682003. Население по переписи 2001 года составляет 315 (146/169 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Барановка находится на берегах правого притока реки Уды; выше по течению Уд на расстоянии в 4 км расположено село Уды; ниже по течению на расстоянии одного км — село Андреевка, на противоположном берегу — село Константиновка.

На расстоянии в 4 км расположена железнодорожная станция Снеги.

История 
 Около 1650(?) — дата основания хутора на левом (восточном) берегу правого притока реки Уды.
 В середине 19 века хутор назывался Баранов (Чайчиха). На хуторе была одна ветряная мельница.
 В конце 19 века богодуховский предводитель дворянства граф Николай Владимирович Клейнмихель (1877—1918) для ведения сельского хозяйства, в частности, для выращивания сахарной свеклы для своего сахзавода, выкупил земли вокруг Барановки и Лемещино, Субботино, Рясного, Петровки и Александровки. В экономиях были назначенные графом управляющие, которые отчитывались о состоянии хозяйств.
 В первой половине 20 века хутора́ Геры́х, Диде́нков, Москале́нков, Фо́лкина, Котиле́вские хутора были объединены в село Барановку.
 При СССР в селе был организован и работал колхоз «Украина», названный в честь УССР.

Экономика 
 Колос, сельскохозяйственное ЗАО.
 КСП «УКРАИНА». Зерно, свекла, молоко, мясо — ликвидировано.

Объекты социальной сферы 
 Школа І ст. — закрыта
 Барановский клуб.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Золочевского района (Харьковская область)